Ebro steht für:
 Ebro, Fluss in Spanien
 Ebro (Comarca), Comarca in der Provinz Burgos der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León
 Ebro (Salta), Ort in Argentinien
 Ebro (Florida), Ort in den USA
 Ebro (Minnesota), Ort im Clearwater County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Ebro (Fahrzeughersteller), spanischer Automobilhersteller
 Ebro Foods, spanischer Lebensmittelhersteller
 Ebro Italia, ehemaliger italienischer Automobilhersteller

EBRO steht für:
 EBRO Armaturen Gebr. Bröer, deutsches Unternehmen für Industriearmaturen
 Ranst/Van Den Bosch Heliport (ICAO-Code), Heliport in Ranst, Region Flandern, Belgien

Abkürzung